Kuckucksei bezeichnet:
 Kuckucksei, etwas, das jemand anderem untergeschoben wurde
 Kuckucksei (Georg Lentz), Roman von Georg Lentz
 Kuckucksei (Clifford Stoll), Tatsachenbericht von Clifford Stoll
 Das Kuckucksei (1949), ein österreichischer Spielfilm von Walter Firner
 Das Kuckucksei (1988), ein US-amerikanischer Spielfilm von Paul Bogart
 Das Kuckucksei, Kurzfilm von Nils Loof
 Das Kuckucksei, Boulevard-Komödie mit Marika Rökk

 Kuckucksei im Gangsternest, Sozialsatire von Franz-Josef Spieker

Siehe auch